Список католических монашеских орденов и конгрегаций

См. также 
 Аббревиатуры католических мужских монашеских орденов и конгрегаций
 Аббревиатуры католических женских монашеских орденов и конгрегаций
 Орден (организация)
 Военный орден
 Рыцарский орден
 Духовно-рыцарские ордена

Ссылки 
 Указатель имен и прозвищ монахов

Списки:Католицизм